Slovo světluška má několik významů.
 světluška – hmyz z čeledi světluškovitých
 Světluška (projekt) – projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu 
 Vodovodní štola Světluška – štola a vodovodní věž v pražské oboře Hvězda 
 Světluška/Světlička – zaměnitelné názvy objektů v pražské oboře Hvězda (potok, štola a vodojem, zaniklé pietní místo) 
 Světluška (likér) – světle zelený likér
 Světlušky (skauting) – skautská věková kategorie

Externí odkazy